Il doppio del Tennis Channel Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Patrick Galbraith e Rick Leach erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Galbraith con Alex O'Brien e Leach con Jonas Björkman.

Galbraith e O'Brien hanno perso nei quarti di finale contro Trevor Kronemann e David Macpherson.

Björkman e Leach hanno perso in finale 6–3, 6–3 contro Luis Lobo e Javier Sánchez.

Teste di serie
 Byron Black /  Grant Connell (semifinali)
 Patrick Galbraith /  Alex O'Brien (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Rick Leach (finale)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Tennis Channel Open 1997
ATP Tour 1997